O Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp ou Hemocentro da Unicamp, como é mais conhecido, é uma unidade hospitalar pertencente à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É um dos maiores centros de doação de sangue do país.

Tem como objetivo realizar coleta de doações de sangue e sua redistribuição para a rede hospitalar dos municípios da Região Metropolitana de Campinas.

Ligações externas 
 

Universidade Estadual de Campinas
Hemocentros